Bíró László
 Bíró László (1806–1872), a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye hatodik püspöke
 Bíró László (1913–1971) belgyógyász
 Bíró László (1950) a Központi Papnevelő Intézet rektora (2005–2008), a Katolikus Tábori Püspökség püspöke (2009–)
 Bíró László (1960) birkózó
 Bíró László (?) a Danubius Hotels Gellért Önálló Egység igazgatója (1988-ban Állami díjas)
 Bíró László Szerencs Város Önkormányzata címzetes főjegyzője
 Bíró László ortopéd sebész
 Bíró László (1977) politikus

hasonló nevűek
 Bíró László Ferenc (1960–2012) költő, irodalomkritikus, irodalomtörténész
 Bíró László József (1899–1985) a golyóstoll feltalálója
 Bíró László Péter (1955– ) fizikus